Rakoniewice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Rakoniewice, une ville ;
 Rakoniewice, une gmina ;
 Rakoniewice, un village.